Kowalowa heißen folgende Orte in Polen:

 Kowalowa (Ryglice), Dorf in der Gemeinde Ryglice, Powiat Tarnowski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Kowalowa (Mieroszów), Dorf in der Gemeinde Mieroszów, Powiat Wałbrzyski, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Schmidtsdorf, Kreis Waldenburg, Schlesien